A A1 Team Grã-Bretanha foi a equipe que representava a Grã-Bretanha na A1 Grand Prix.

Equipes de automobilismo do Reino Unido
Grã-Bretanha